Bocholt kan syfta på följande platser:
 Bocholt, Belgien, ort och kommun i Flandern, Belgien, 
 Bocholt, Tyskland, stad i Nordrhein-Westfalen, Tyskland